Никола́й Кудря́вцев:
 Кудрявцев, Николай Александрович (1893—1971) — советский геолог-нефтяник.
 Кудрявцев, Николай Васильевич (1855 — не ранее 1917) — русский географ.
 Кудрявцев, Николай Гаврилович (1922—1991) — майор авиации, Герой Советского Союза.
 Кудрявцев, Николай Галактионович (1856—1941) — российский и финский архитектор.
 Кудрявцев, Николай Дмитриевич (1860—1914) — член Государственного совета, член IV Государственной думы от Оренбургской губернии.
 Кудрявцев, Николай Иванович (1903—1939) — советский политический и государственный деятель.
 Кудрявцев, Николай Николаевич (род. 1950) — ректор МФТИ, член-корреспондент РАН.
 Кудрявцев, Николай Павлович (Никанор; 1884—1923) — архиерей Православной российской церкви.